Села:
 Товста — Сумська область, Білопільський район
 Товста — Черкаська область, Звенигородський район

Гора:
 Товста — гора в Українських Карпатах, у масиві Ґорґани

Див. також 
 Толстая